Górkaia Balka (Krasnodar), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Górkaia Balka (Stàvropol), localitat del territori de Stàvropol, a Rússia